Фраксион Гвадалупе има више значења:

 Фраксион Гвадалупе (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Гвадалупе (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику